La Mission Neptune est une opération militaire française effectuée par le commando de Penfentenyo en mer du Nord.

Neptune
Nom de code